Izokliny  – w elastooptyce są to prążki interferencyjne przebiegające przez punkty ciała w których jeden z kierunków głównych pokrywa się z płaszczyzną polaryzacji światła.

Optyka
Wytrzymałość materiałów